Керван Бельфор (,  16 травня 1992, Петі-Гоав) — гаїтянський футболіст, фланговий півзахисник, нападник клубу «Керала Бластерс».
 Керван-Іолм – „караванний шлях“, давній Чорний (Шпаковий) шлях. Одеська область.